Бурнетииды () — семейство примитивных терапсид, живших в пермском периоде ( назад). Обычно включают в подотряд биармозухий (Biarmosuchia), но иногда рассматривают как родственников горгонопсов.

Описание 
Череп сходен с черепом сфенакодонтов и биармозухий, но отличается многочисленными выростами в надглазничной области, на затылке, на носовых костях. Назначение выростов неизвестно, они могли играть роль в терморегуляции либо гормональном обмене. Имеется поверхностное сходство с черепом эстемменозуха, ряд авторов сближает бурнетиид и эстемменозухий. Глазницы обычно крупные, развиты верхние «клыки», нижние «клыки» не всегда выделяются. У пробурнетии описано наличие носовых турбиналей. Размеры небольшие — длина черепа до 25 см. Посткраниальный скелет практически не известен, но, скорее всего, сходен с таковым биармозухий. Вероятно, хищные и всеядные животные.

Систематика 
На кладограмме Сидора и Смита 2007 года, представленной ниже, показано положение семейства в подотряде биармозухий:

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на октябрь 2017 года в семейство включают 7 вымерших родов, объединённых в 2 подсемейства:
 Подсемейство Burnetiinae
 Род  (буллацефал, 1 вид) — описан по неполному черепу из зоны Tropidostoma (примерно одновозрастной Ильинскому субкомплексу) Южной Африки.
 Род  (бурнетия, 1 вид) — первый из описанных родов из верхнепермских (зона Dicynodon) слоёв Южной Африки. Длина черепа около 18 см. Долгие годы считалась необычным горгонопсом. В целом этот род плохо известен (найден единственный череп).
 Род  (нюксенития) — обнаружен в верхнепермских (либо несколько более поздних) отложениях Поволжья (Ильинский субкомплекс).
 Род  (пахидект, 1 вид) — обнаружен в зоне Тапиноцефал. Это самый крупный из бурнетиаморфов — его длина 2 м.
 Подсемейство Proburnetiinae
 Род  (1 вид) — обнаружен в формации Chiweta Beds Малави.
 Род  (парабурнетия, 1 вид) — обнаружен в зоне Cistecephalus Южной Африки, сходна с восточноевропейской пробурнетией.
 Род  (пробурнетия, 1 вид) — описана по полному черепу из верхнепермских отложений.

Примечания

Литература 
 Rubidge B. S., Sidor C. A. (2002). On the cranial morphology of the basal therapsids Burnetia and Proburnetia (Therapsida: Burnetiidae). Journal of Vertebrate Paleontology 22(2): 257—267.
 Smith R. M. H., Rubidge B. S., Sidor C. A. (2006). A new burnetiid (Therapsida: Biarmosuchia) from the Upper Permian of South Africa and its biogeographic implications. Journal of Vertebrate Paleontology 26(2): 331—343.
 Tverdokhlebov V. P., Tverdokhlebova G. I., Minikh A. V., Surkov M. V., Benton M. J. (2005). Upper Permian vertebrates and their sedimentological context in the South Urals, Russia. Earth-Science Reviews 69: 55.

Ссылки 
 Palaeos Vertebrates Therapsida: Biarmosuchia

Биармозухии
Семейства синапсид
Синапсиды пермского периода